Loken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Loken, sjö i Hällefors kommun,  (14,9 ha)
Södra Loken, sjö i Hällefors kommun,  (13,8 ha)
Loken (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (18,4 ha)
Loken (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Loken (Bräcke socken, Jämtland, 694710-147265), sjö i Bräcke kommun, 
Loken (Bräcke socken, Jämtland, 696789-148858), sjö i Bräcke kommun, 
Loken, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Se även
Lokarna

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn